Stocketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stocketjärnen (Nössemarks socken, Dalsland, vid Bråtvallstjärnarna), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stocketjärnen (Nössemarks socken, Dalsland, norr om Sund), sjö i Dals-Eds kommun, 
Nedre Stocketjärnen, sjö i Färgelanda kommun, 
Övre Stocketjärnen, sjö i Färgelanda kommun, 
Stocketjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (17,4 ha)
Stocketjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,

Se även
Stocktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn